Grigorij Jefimovics Raszputyin, orosz szerzetes közkeletűen elterjedt neve

Filmek
Raszputyin –  Uli Edel filmje (Rasputin, 1996).
Raszputyin – Josée Dayan filmje (Raspoutine, 2011).

Filmek hasonló címmel
Rasputin, a fekete cár – Marcel L’Herbier filmje (La Tragédie impériale, 1938).
Raszputyin, az őrült szerzetes – Don Sharp filmje film (Rasputin: The Mad Monk, 1966).

Egyéb
Raszputyin pénisze, Grigorij Jefimovics Raszputyinnal kapcsolatos legenda
Pjotr Nyikolajevics Raszputyin – A Marvel világ kitalált szereplőjének, Kolosszusnak polgári neve.